Hurricane (teste nuclear)
Hurricane (Utah) - nos Estados Unidos
Hurricane (Virgínia Ocidental) - nos Estados Unidos

Música
Hurricane (álbum) - décimo álbum de estúdio da cantora jamaicana-americana Grace Jones
Hurricane (canção de 30 Seconds to Mars)
Hurricane (canção de Bob Dylan)
Hurricane (canção de Bridgit Mendler)
Hurricane (canção de MS MR)
Hurricane (canção de Westend)
Hurricane (canção de Kanye West)

Outros
The Hurricane (1937) - filme dirigido por John Ford e estrelado por Dorothy Lamour
The Hurricane (1979) - filme dirigido por Jan Troell e estrelado por Mia Farrow e Jason Robards
The Hurricane (1999) - filme dirigido por Norman Jewison e estrelado por Denzel Washington
Hawker Hurricane
Rubin Carter - boxeador conhecido como "Hurricane"

Desambiguação